Иван Фёдорович Панин: Панин, Иван Фёдорович (1912—1974) — паровозный машинист, Герой Социалистического Труда.
 Панин, Иван Фёдорович (род. 1944) — советский футболист.